

События 
 Консулы Квинт Сервилий Пудент и Луций (Авл?) Фуфидий Поллион.
 Вторжение парфян в Сирию. Римляне отражают его. Мир Рима с Парфией. Восстановлен римский протекторат над Арменией, захвачена Месопотамия. Луций Вер возвращается в Рим.
 166—175 — Папа св. Сотер. Обвинял монтанистов.
Китай:
 Первое «посольство» из Рима прибывает в Лоян.
 Многие южные хунны и ухуани передались на сторону сяньби, набег Таншихая.

Родились 
 Васудэва (кушанский царь)

Скончались 
 Хувишка
 Кэру

См. также